Möller (variante: Moeller; cfr. anche "Moller" e "Møller") è un cognome di origine tedesca (variazione di Müller, significato letterale: "mugnaio") che può riferirsi a:

A 
 Adolf Möller (1877-1968), canottiere tedesco
 Aleksandr Nikolaevič Meller-Zakomel'skij, grafia russa di Alexander Nikolajewitsch Möller-Sakomelski (1844–1928), militare russo
 Ale Möller, pseudonimo di Arild Staffan Möller (1955) musicista svedese
 Alexander Möller (1903–1985), politico tedesco
 Alfred Möller (1876–?), drammaturgo e librettista tedesco
 Andreas Möller (1598–1660), storico tedesco
 Andreas Möller (1967), calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Annett Möller (1978), giornalista tedesca
 Anton Möller (1563-1611), pittore tedesco
 Arnold Möller (1581–1655), pedagogo tedesco
 Arthur Moeller van den Bruck (1876–1925), storico e scrittore tedesco
 Axel Möller (1830-1896), astronomo svedese

B 
 Baldur Möller (?), scacchista islandese

C 
 Carl Möller (1857–1933), architetto svedese
 Christian Möller (1940), teologo tedesco
 Christian Möller (1959), architetto tedesco
 Christian Möller (1963), artista tedesco
 Claus Möller (1942), politico tedesco

D 
 David Möller (1982), slittinista tedesco
 Dietrich Möller (1927), geodeta tedesco
 Dietrich Möller (1937), politico tedesco

E 
 Eberhard Wolfgang Möller (1906–1971), scrittore tedesco
 Edmund Moeller (1885–1958), scultore tedesco
 Eduard von Moeller (1814–1880), politico tedesco
 Ernst Moeller (1858–1929), architetto tedesco
 Ernst Möller (1891–1916), calciatore tedesco
 Esther Möller (1977), atleta tedesca

F 
 Frank Möller (1960), atleta tedesco
 Knarf Rellöm, pseudonimo di Frank Möller (1962), musicista tedesco
 Frank Möller (1970), judoka tedesco
 Frans Möller (1886-1954), tennista svedese
 Frans Möller (1897-1995), nuotatore svedese

G 
 Gerhard Möller (1949), politico tedesco
 Gertraud Moller (1641–1705), poetessa tedesca
 Gunnar Möller (1928), attore tedesco
 Günter Möller (1934–2008), agente segreto tedesco
 Gustav Möller (1826–1881), architetto tedesco
 Gustav Möller (1884-1970), politico svedese
 Gustav Möller (1887-1983), atleta svedese
 Gustave Moeller (1881–1931), pittore statunitense

H 
 Hans-Dieter Möller (1939), organista tedesco
 Hein Moeller, pseudonimo di August Heinrich Moeller (1882–1963), ingegnere tedesco
 Heiner Möller (1948), pallamanista tedesco
 Hermann Möller (1850-1923), linguista danese
 Hinrich Möller (1906-1974), militare tedesco

I 
 Irmgard Möller (1947), terrorista tedesca
 Ivan Möller (1884-1972), atleta svedese

J 
 Jan Möller (1953), calciatore svedese
 Johann Möller (1585-1650), compositore tedesco
 John Christopher Moller, pseudonimo di Johann Christoph Möller (1755–1803), musicista statunitense
 Johann Diedrich Möller (1844–1907), ottico tedesco
 Johann Friedrich Möller (1750–1807), predicatore, scienziato e politico tedesco
 Johann Patroclus Möller (1698–1772), organista tedesco
 Julius Möller (1793–1877), imprenditore tedesco

K 
 Kai Möller (1903–1983), attore tedesco
 Karl-Dieter Möller (1945), giornalista tedesco
 Karl Heinrich Möller (1802–1882), scultore tedesco
 Kaya Marie Möller (1985), attrice tedesca
 Klaus Möller (1952), produttore cinematografico e regista tedesco
 Klaus Peter Möller (1937) politico tedesco
 Knut Möller (1960), giurista tedesco
 Kornelia Möller (1951), pedagogista tedesca
 Kornelia Möller (1961), politica tedesca
 Kristján Lúðvík Möller (1953), politico islandese

M 
 Mareile Bettina Moeller (1978), attrice tedesca
 Michael Lukas Moeller (1937–2002), psicanalista tedesco
 Mira Möller (1986), calciatrice tedesca

O 
 Olof Möller (1923), scrittore svedese
 Oscar Möller (1989), hockeista su ghiaccio svedese
 Otto Möller (1892–1978), agronomo e politico tedesco
 Otto Möller (1883–1964), artista tedesco

P 
 Per Möller Jensen (?), batterista danese
 Peter Möller (1972), pallamanista tedesco

R 
 Ralf Möller (1959), culturista e attore tedesco
 Richard Moeller (1890–1945), politico tedesco
 Robert T. Moeller (?), militare statunitense
 Rolf Möller (1930), giurista tedesco
 Roloff Möller (1498–1529), politico tedesco
 Rudolf Möller (1881–1967), artista tedesco

S 
 Sandra Möller (1980), atleta tedesca
 Silke Möller (1960), atleta tedesca
 Stefanie Julia Möller (1979), attrice tedesca
 Steffen Möller (1971), attore e cabarettista tedesco
 Stephan Möller-Titel (1977), attore e musicista tedesco

T 
 Theodor Möller (1873–1953), fotografo e scrittore tedesco
 Thomas Möller (1964), criminale svedese
 Thomas Möller (1977), calciatore tedesco

U 
 Uwe Möller (1935), economista tedesco

V 
 Vera Möller (1911–1998), scrittrice tedesca

W 
 Walter Möller (1920–1971), politico tedesco
 William Bruhn-Möller (1887-1964), canottiere svedese
 Wolfhard Möller (1944), fisico tedesco

Altri progetti 

Moller